U70 ou U-70 peut faire référence à :
 Grand dodécahémidodécaèdre (U70), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 Ligne U70 du métro léger de Düsseldorf ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres